Straż wiejska (Vaške Straže) – słoweńska ochotnicza formacja zbrojna samoobrony podczas II wojny światowej
 Straż wiejska – film komediowy z 2001 roku